Leopold VI (, 15 de octubre de 1176– 28 de julio de 1230), conocido como Leopoldo el Magnífico, fue Duque de Estiria desde 1194 y de Austria desde 1198 hasta su muerte en 1230. Era miembro de la Casa de Babenberg. Como sus predecesores, intentó desarrollar la tierra fundando monasterios. Su fundación más destacada es Lilienfeld en el valle del río Traisen en la Baja Austria, donde fue enterrado después de su muerte. Además de eso, apoyó a las entonces modernas órdenes Mendicantes de Franciscanos y Dominicos.

Vida 
Leopold VI era el hijo menor del Duque Leopoldo V y su mujer, Helena de Hungría (hija de Géza II de Hungría y Eufrosina de Kiev). En contravención de las provisiones del pacto de Georgenberg, el reino de Babenberg fue dividido tras la muerte de Leopoldo V: el hermano mayor de Leopoldo, Federico I, recibió el Ducado de Austria (que correspondía aproximadamente a las modernas Baja Austria y Alta Austria oriental), mientras que Leopoldo VI se convirtió en Duque de Estiria. Ambos ducados se unieron cuatro años después, tras la muerte de Federico.

Leopoldo VI participó en la Reconquista de España y en dos cruzadas, la Cruzada Albigense de 1212, y la fallida Quinta Cruzada de 1217 a 1221, y—como sus predecesores—intentó desarrollar la tierra fundando monasterios. Su fundación más destacada es Lilienfeld en el valle del río Traisen en la Baja Austria, donde fue enterrado después de su muerte. Además de eso, apoyó a las entonces modernas órdenes Mendicantes de Franciscanos y Dominicos. Elevó Enns al estatus de ciudad en 1212, y a Viena en 1221, cuyo territorio casi dobló.

Bajo el gobierno de Leopoldo, el gótico entró en Austria - la Cappella Speciosa en su residencia provisional de Klosterneuburg es considerada el primer edificio de ese estilo en el área del Danubio - hoy se puede contemplar una reconstrucción del mismo en los jardines de palacio de Laxenburg.

La Austria de los Babenberg alcanzó el cenit de su prestigio en la época de Leopoldo. Evidencia de este esplendor es el matrimonio del duque con la princesa bizantina Teodora Angelina y su intento de mediar entre el Sacro Emperador Romano Federico II y el Papa Gregorio IX, en el que trabajaba cuando murió en 1230 en Italia.

La corte de Leopoldo fue conocida como el centro de los Minnesang. Personajes como Walther von der Vogelweide, Neidhart von Reuental y Ulrich von Liechtenstein pasaron por ella. Se cree que el Nibelungenlied pudo haber sido escrito en su corte.

Leopoldo murió en San Germano en 1230.

Hijos 
Leopoldo y Teodora Angelina tuvieron siete hijos:

 Margarita, Duquesa de Austria (1204 – 28 de febrero de 1266), esposa de Enrique, primogénito y presunto heredero del emperador Federico II; tras su muerte se casó con el rey Otakar II de Bohemia.
 Inés de Austria (19 de febrero de 1205– 29 de agosto de 1226), casada con Alberto I, Duque de Sajonia
 Leopoldo de Austria (1207–1216) muerto al caer de un árbol en Klosterneuburg
 Enrique II, Duque de Mödling (1208– 28 de noviembre de 1228), esposo de Inés de Turingia; su hija única, Gertrudis, fue la heredera general de la Casa de Babenberg tras la muerte de su tío
Gertrudis de Austria (1210–1241), casado con Enrique Raspe, Landgrave de Thuringia
 Federico II, duque de Austria (25 de abril de 1211 – 15 de junio de 1246)
 Constancia de Austria (6 de abril de 1212 – de 5 de junio de 1243), esposa de Enrique III, Margrave de Meissen

Antepasados

Referencias

Bibliografía 

 
 
 
 
 
 
 Translated by: J.W. Thomas
 
 
 
 
 
 
 
 
 VC:

Enlaces externos 

 Leopold VI., Herzog en AEIOU

Personas relacionadas con la cruzada albigense
Participantes cristianos en la quinta cruzada
Duques de Austria del siglo XII
Babenberg
Duques de Austria del siglo XIII
Duques de Estiria
Fallecidos en Cassino